Mount Butler kan syfta på följande:

 Mount Butler, Antarktis, berg
 Mount Butler, Hongkong, berg